Luke Saville foi o campeão do ano passado; no entanto, por não ser mais um jogador juvenil, ele não defendeu seu título. 
Compatriotas de Saville e jogadores da casa, Nick Kyrgios e o wildcard Thanasi Kokkinakis jogaram a final. Kyrgios, que também era o vencedor de Roland Garros e Wimbledon em duplas juvenil, derrotou Kokkinakis, 7-6(7-4), 6-3.

Cabeças-de-Chave 

 Nikola Milojević (Quartas de final)
 Gianluigi Quinzi (Quartas de final)
 Nick Kyrgios (Campeão)
 Laslo Djere (Primeira rodada)
 Elias Ymer (Primeira rodada)
 Chung Hyeon (Terceira rodada)
 Wayne Montgomery (Quartas de final)
 Filippo Baldi (Semifinal)

<ol start="5">
  Christian Garín (Terceira rodada)
  Maximilian Marterer (Segunda rodada)
  Borna Ćorić (Semifinals)
  Thai-Son Kwiatkowski (Primeira rodada)
  Mackenzie McDonald (Segunda rodada)
  Yoshihito Nishioka (Terceira rodada)
  Hong Seong-chan (Primeira rodada)
  Hugo Di Feo (Terceira rodada)

Chave

Fase final

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade superior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas 
 Chave principal

S
Australian Open - Simples masculino juvenil